Аса́нов (женская форма — ) — фамилия. Известные носители:

Асанов 
 Асанов, Айдер (1928—2019) — крымский мастер филигранных дел.
 Асанов, Айтжан — скотник совхоза «Кудуксайский», Герой Социалистического Труда.
 
 Асанов, Алимхан Баранбаевич (1921—1974) — полный кавалер ордена Славы.
 Асанов, Ахметчи (1886—1975) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Асанов, Бектур Жантороевич — губернатор Джалал-Абадской области, посол Киргизии в Пакистане.
 Асанов, Болат Каришалович (род. 1961) — казахстанский шахматист, судья.
 Асанов, Висита (род. 1976) — турецкий дзюдоист.
 Асанов, Даир Асанович (1922—2009) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Асанов, Джамантай (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Асанов, Дмитрий Сергеевич (род. 1996) — белорусский боксёр-любитель и профессионал, бронзовый призёр чемпионата мира (2015).
 Асанов, Досым (1892—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Асанов, Жакип Кажманович (род. 1963) — генеральный прокурор Республики Казахстан (с 2016).
 Асанов, Жандос Ануарович (род. 1969) — посол Казахстана в Туркмении.
 Асанов, Касим Абуович (1931—2008) — Герой Социалистического Труда (1965).
 Асанов, Магаз Оразкимович (род. 1951) — советский и российский математик.
 Асанов, Николай Александрович (1906—1974) — русский советский прозаик и поэт.
 Асанов, Осман Абитович (1923—2005) — советский и украинский певец, композитор, педагог.
 Асанов, Рашид Исмагилович (род. 1970) — российский футболист.
 Асанов, Сабырхан (1937—1995) — казахский поэт и переводчик.
 Асанов, Турарбек Мажилович (род. 1951) — казахстанский государственный и политический деятель.

Асанова

См. также 
 Асанова